Влатко Богдановский (31 декабря 1964) — македонский шахматист, гроссмейстер (1993).

Трёхкратный чемпион Македонии (1993, 1995 и 2009).

Многократный участник различных соревнований в составе национальной сборной по шахматам:

 7 олимпиад (1994—2000, 2004, 2012—2014);
 5-й Командный чемпионат мира (2001) в г. Ереване;
 4 командных чемпионата Европы (1997—2001, 2013).

Участник 2-х личных чемпионатов Европы (2001 и 2008) и 12-и Кубков европейских клубов в составе македонской команды «Alkaloid Skopje» (1995—2004, в 2003 завоевал бронзовую медаль в индивидуальном зачёте).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Влатко Богдановского на шахматных олимпиадах
 Выступления Влатко Богдановского в командных чемпионатах мира
 Выступления Влатко Богдановского в командных чемпионатах Европы
 Выступления Влатко Богдановского в личных чемпионатах Европы
 Выступления Влатко Богдановского в Кубках европейских клубов

Шахматисты Северной Македонии
Шахматисты Югославии